Hemuševec (mađarski Henisfalva) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Preloga, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 281 stanovnika te 77 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji